Ха́ральд Ни́ккель (; 21 июля 1953, Эспелькамп, ФРГ — 4 августа 2019) — немецкий футболист, нападающий. Известен по выступлениям за ряд немецких и бельгийских клубов, а также сборную ФРГ. Лучший бомбардир Кубка УЕФА и чемпионата Бельгии.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе Никкель дебютировал в клубе «Арминия» (Билефельд), с 1972 года играл в бельгийских клубах, сначала малоизвестных, а в дальнейшем более сильных, сезон 1977/78 провёл в одном из лидеров бельгийского футбола льежском «Стандарде», в котором стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии. В 1978 году вернулся в ФРГ, где сначала один год провёл в «Айнтрахте» из Брауншвейга, а затем два года играл в мёнхенгладбахской «Боруссии», вместе с которой дошёл до финала Кубка УЕФА и стал лучшим бомбардиром турнира. В 1981 году он перешёл в швейцарский «Базель», проведя в котором один сезон, завершил свою карьеру.

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Никкель дебютировал 21 ноября 1979 года в матче со сборной СССР. Всего в составе сборной провёл 3 матча, голами в которых не отмечался. Провёл 5 матчей за вторую сборную и забил в них 3 гола.

Достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Бельгии: 1977/78
 Лучший бомбардир Кубка УЕФА: 1979/80 (наряду с Дитером Хёнессом)
 В 1979 году Никкель забил  в ФРГ
 Финалист Кубка УЕФА: 1979/80

Статистика выступлений 

Источники:

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте weltfussball.de 
 Профиль на сайте fussballdaten.de 
 Профиль на сайте dfb.de 
 Профиль на сайте kicker.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки второй сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Арминия» Билефельд
Игроки ФК «Тюрнхаут»
Игроки ФК «Кортрейк»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Базель»